Первый дивизион 1977/1978 () — 67-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 9 августа 1977 года и закончился 6 мая 1978 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1977/1978 на rsssf.com 
 Сезон 1977/1978 на сайте austriasoccer.at 

1977/1978
Спорт в Австрии в 1977 году
Спорт в Австрии в 1978 году
Австрия
Австрия